Сан-Луис-аль-Медио () — населённый пункт в юго-восточной части Уругвая, в департаменте Роча.

География 
Расположен на автомобильной дороге № 19, примерно в 29 км к северо-западу от города Чуй и в 150 км к северо-востоку от административного центра департамента, города Роча. К северу и западу от населённого пункта протекает река Сан-Луис. Абсолютная высота — 4 метра над уровнем моря.

История 
3 ноября 1952 года получил статус села (Pueblo) указом № 11.876.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 598 человек.
 

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of San Luis al Medio

Населённые пункты Уругвая